Ходжес — английская фамилия. Известные носители:

 Ходжес, Аманда (известна как Мисси Кливленд; 1959—2001) — американская фотомодель и актриса.
 Ходжес, Бен (род. 1958) — американский военный, офицер армии США, занимавший должность командующего армией США в Европе.
 Ходжес, Девон (род. 1984) — ямайский футболист.
 Ходжес, Джеймс Грегори (1829—1863) — американский медик, мэр города Портсмута и полковник армии Конфедерации.
 Ходжес, Джим (род. 1957) — американский художник.
 Ходжес, Джозеф Ховард (1911—1985) — прелат Римско-католической церкви.
 Ходжес, Джонни (1906—1970) — американский музыкант, саксофонист.
 Ходжес, Джордж (?—2010) — английский сёгист.
 Ходжес, Доника (род. 1982) — американо-болгарская баскетболистка, сестра-близнец Роники Ходжес.
 Ходжес, Дэвид (род. 1978) — американский музыкант, композитор и музыкальный продюсер.
 Ходжес, Канистер (1938—2022) — американский юрист и политик, сенатор США от Арканзаса (1977—1979).
 Ходжес, Кортни Хикс (1887—1966) — американский военачальник.
 Ходжес, Крейг (род. 1960) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Ходжес, Лора (род. 1983) — австралийская баскетболистка.
 Ходжес, Майк (1932—2022)  английский режиссёр, продюсер, сценарист.
 Ходжес, Роника (род. 1982) — американская баскетболистка.
 Ходжес, Уильям (1744—1797) — английский художник.
 Ходжес, Фрэнк (1887—1947) — английский профсоюзный деятель и политик.
 Ходжес, Фрэнк (1891—1985) — английский футболист.
 Ходжес, Чарльз Говард (1764—1837) — голландский художник английского происхождения.
 Ходжес, Эдриан (род. 1957) — британский сценарист кино и телевидения.

 Прочее
 Ходжес (тауншип, Миннесота)

См. также 
 Хеджес